Куст:

 Куст — кустарник.
 Куст — озеро в России на территории Лаишевского района Республики Татарстан.
 Куст — коммуна во Франции, находится в регионе Центр — Долина Луары, департамент — Шер.
 «Куст» — картина Ван Гога.

См. также